Ha Nam (på vietnamesiska Hà Nam) är en provins i norra Vietnam. Provinsen består av stadsdistriktet Phu Ly (huvudstaden) och fem landsbygdsdistrikt: Binh Luc, Duy Tien, Kim Bang, Ly Nhan samt Thanh Liem.

Externa länkar 
Ha Nams website

Vietnams provinser